Aardrijkskunde
 Villa Poma, gemeente in de Italiaanse provincie Mantua

Personen met de achternaam Poma
 Antonio Poma, Italiaans geestelijke
 Carolus Poma, Belgisch politicus
 Karel Poma, Belgisch politicus
 Rodolphe Poma, Belgisch roeier

Vervoer
 Poma (bedrijf), opgericht door de Frans-Poolse ingenieur Jean Pomagalski
 Poma 2000 van Laon, voormalige kabelbaan van dit bedrijf in de Franse stad Laon

Gezondheidszorg
 POMA-test - Performance Oriented Mobility Assessment

Zie ook 
 La Poma (doorverwijspagina)